Макљеновац може бити:

 Макљеновац (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Макљеновац (Усора), насељено мјесто у општини Усора, Федерација БиХ, БиХ